Franco Iseppi (1939-) - dirigente pubblico, produttore televisivo e autore televisivo italiano
Gino Iseppi (1957-) - canottiere italiano